Алекса Денкович (; 21 марта 1997, Белград, Союзная Республика Югославия) — сербский футболист, полузащитник клуба «Будучност».

Карьера

Клубная карьера 
Денкович начал заниматься футболом в юношеской команде белградского «Партизана». В 2014 году он вместе с Неманей Белаковичем перешёл в другой столичный клуб, ОФК.

После одного года в молодёжной команде Алекса перешёл в основной состав белградцев. 13 сентября 2015 года полузащитник дебютировал в Суперлиге Сербии, выйдя в стартовом составе на матч с «Ягодиной». 26 сентября Денкович отметился первым забитым мячом, открыв счёт в игре со «Спартаком» из Суботицы.

Карьера в сборной 
Алекса провёл один матч за юношескую сборную Сербии (до 19 лет) во встрече со сборной Эстонии в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2016.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте utakmica.rs
 Профиль на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Сербии
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Лозница»
Игроки ФК «Бачка-Топола»
Игроки ФК «Синджелич» Белград